BV poate fi:
 Insula Bouvet, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 .bv, domeniu de Internet de nivel superior, pentru Insula Bouvet
 Brașov, județ în România, codul ISO 3166-2:RO
 Birou Vamal